Джохор () — малайский топоним и название:

 Джохор — султанат в Малайзии, штат Малайзии
 Джохор-Бару — город в Малайзии, столица султаната Джохор
 Джохор — река в Малайзии в штате Джохор
 Джохорский пролив — пролив, отделяющий остров Сингапур от малайзийского штата Джохор